Рогоз има више значења:

 Рогоз
 Рогоз (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Рогоз (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Рогоз (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Рогоз река, река у околини Пирота